Algemene Plaatselijke Verordening of Algemene Politieverordening, zie Gemeentelijke verordening
 Afgezonderd particulier vermogen
Adjusted Present Value